La temporada 2023 del Campeonato de EAU de Fórmula 4 fue la séptima edición de dicho campeonato. Comenzó el 13 de enero en Dubái y finalizará el 19 de febrero en Yas Marina.

Equipos y pilotos 
Los equipos y pilotos para la temporada 2023 fueron los siguientes:

Calendario 
El calendario constará de 15 carreras en 5 rondas. Antes del comienzo de la temporada, se llevará a cabo una ronda de trofeos fuera del campeonato en apoyo del Gran Premio de Abu Dabi de 2022.

Resultados

Clasificaciones

Puntuaciones

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Novatos

Campeonato de Equipos

Véase también 
 Temporada 2023 del Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente

Referencias

Enlaces externos 
 

Campeonato de EAU de Fórmula 4
Deportes de motor en 2023